Royal Opera House ist der Name folgender Opernhäuser:

 Royal Opera House in London, Vereinigtes Königreich
 Royal Opera House (Valletta) in Valletta, Malta
 Royal Opera House Muscat in Maskat, Oman
Royal Opera House (Mumbai) in Mumbai, Indien